Mattina ima više značenja:
 Mattina, Cosenza
 Mattina, Salerno